Jake Bean (né le  à Calgary dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Bean se joint au Hitmen de Calgary, équipe de sa ville natale, en tant que joueur non repêché dans la LHOu. Il connait une bonne saison recrue avec une récolte de 39 points en 51 matchs. Éligible au repêchage d'entrée dans la LNH 2016, il est sélectionné au  au total par les Hurricanes de la Caroline. Le , il signe son contrat d'entrée d'une durée de 3 ans avec la Caroline.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2014-2015 || Hitmen de Calgary || LHOu || 51 || 5 || 34 || 39 || 2 || 7 || 2 || 4 || 6 || 0
|-
| 2015-2016 || Hitmen de Calgary || LHOu || 68 || 24 || 40 || 64 || 28 || 5 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2016-2017 || Hitmen de Calgary || LHOu || 43 || 8 || 37 || 45 || 14 || 4 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2017-2018 || Hitmen de Calgary || LHOu || 25||5||22||27||12 ||- ||- || -|| -||- 
|-
| 2017-2018 || Americans de Tri-City || LHOu || 37||7||14||21||10 ||14 || 1|| 17||18 || 2
|-
| 2017-2018 || Checkers de Charlotte || LAH || - ||- || -|| -||-  ||1 ||0 || 0||0||0 
|-
| 2018-2019 || Checkers de Charlotte || LAH || 70 || 13 || 31 || 44 ||26 || 15 || 1 || 4 || 5 ||10
|-
| 2018-2019 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 2 || 0 || 0 || 0||2  || - ||- || - || - ||-  
|-
| 2019-2020 || Checkers de Charlotte || LAH || 59 || 10 || 38 || 48||34  || - ||- || - || - ||-  
|-
| 2020-2021 || Hurricanes de la Caroline ||LNH  || 42 || 1 || 11 || 12 || 10 || 11 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2021-2022 || Blue Jackets de Columbus  || LNH ||67 ||7 ||18 ||25 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international 

| 2015 || align=left|Défi mondial -17 ans || 5 || 1 || 3 || 4 || 2 || align=left| place
|-
| 2015 || align=left|Ivan Hlinka -18 ans || 4 || 0 || 1 || 1 || 4 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2017 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 0 || 2 || 2 || 2 || align=left| Médaille d'argent
|-
| 2018 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 0 || 3 || 3 || 0 || align=left| Médaille d'or

Références 

Naissance en juin 1998
Naissance à Calgary
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Hitmen de Calgary
Joueur des Americans de Tri-City
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Gagnant du trophée Eddie-Shore